McKean (eiland), een Kiribatisch eiland
 McKean (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 McKean County, een county in Pennsylvania
 USS McKean (DD-90), een torpedobootjager van de Amerikaanse marine
 USS McKean (DD-784), een torpedobootjager van de Amerikaanse marine
 de Wet van McKean is een andere naam voor de Wet van Muphry

Personen 
 Dave McKean (1963), Engels fotograaf, tekenaar, filmmaker en muzikant
 Erin McKean (1971), Amerikaans lexicograaf
 Michael McKean (1947), Amerikaans acteur, komiek, schrijver, componist en muzikant
 Olive McKean (1915-2006), Amerikaans zwemster en coach
 Thomas McKean (1734-1817), Amerikaans advocaat en politicus
 Tom McKean (1963), Schots sportman

Zie ook 
 McCain (doorverwijspagina)